En Pologne, Lubiny peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Lubiny, un village du powiat de Koło ;
 Lubiny, un village du powiat de Konin.